Pan est un logiciel libre de consultation de newsgroup, disponible sous licence GPL. Son interface graphique est développée en GTK.

Mis en pause durant près de trois ans, son développement a été relancé en , avec des versions bêta hebdomadaires.

Pan est un logiciel gratuit disponible pour Linux , FreeBSD , NetBSD , OpenBSD , OpenSolaris et Windows .

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel
  Captures d'écran

Client Usenet
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Linux